Зауер (нім.), Сюр (фр.) (нім. Sauer, фр. Sûre) — річка в Бельгії, Люксембурзі, Німеччині, ліва притока річки Мозель.
 Йоахім Зауер (нім. Joachim Sauer; нар. 19 квітня 1949, Хозена, Бранденбург, НДР) — німецький квантовий хімік, професор Берлінського університету.
 9248 Зауер (9248 Sauer) — астероїд головного поясу, відкритий 24 вересня 1960 року.
 15632 Мегі-Зауер (15632 Magee-Sauer) — астероїд головного поясу, відкритий 26 квітня 2000 року.
 Еміль фон Зауер (нім. Emil von Sauer; 8 жовтня 1862, Гамбург — 27 квітня 1942, Відень) — німецький і австрійський піаніст, композитор і музичний педагог.
 Мартін Зауер (нім. Martin Sauer, 17 грудня 1982) — німецький веслувальник, олімпійський чемпіон.
 Курт Зауер (англ. Kurt Sauer, нар. 16 січня 1981, Сент-Клауд) — американський хокеїст, що грав на позиції захисника.
 Йоганн Баптист Зауер — відомий архітектор XVII століття, автор і будівничий Храму Петра і Павла у Вільнюс.